Кирпиченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Кирпиченко Вадим Олексійович (1922—2005) — радянський розвідник, генерал-лейтенант.
 Кирпиченко Валерія Миколаївна (1930—2015) — російський літературознавець-сходознавець.
 Кирпиченко Іван Платонович (1925—2001) — полковник, Герой Радянського Союзу.
 Кирпиченко Михайло Якович (1902—1998) — радянський вчений, гідробіолог, кандидат біологічних наук.
 Кирпиченко Ольга Петрівна ( 1942) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР.
 Кирпиченко Сергій Вадимович (1951—2019) — радянський і російський дипломат.
 Кирпиченко Тетяна Іванівна (1926-?) — колгоспниця, Герой Соціалістичної Праці (1948).
 Кирпиченко Яна В'ячеславівна ( 1996) — російська лижниця.